Michael McDonald, atleta giamaicano
 Michael McDonald (n. 1952), cantante e tastierista statunitense
 Michael Dewayne McDonald (n. 1969), cestista statunitense
 Michael McDonald (n. 1989), giocatore di poker canadese
 Michael McDonald, regista e sceneggiatore statunitense
 Michael McDonald (n. 1964), attore statunitense
 Michael McDonald (n. 1991), lottatore di arti marziali miste statunitense